Красинские () — польский, литовский графский и дворянский род герба Слеповрон, происходящий от полулегендарного Ваврженты, бывшего гетманом у Конрада I, князя мазовецкого (1224).

Франц Красинский (1522—1577) был епископом краковским, подканцлером коронным и послом к императору Максимилиану II (1566). Тринадцать Красинских были в XVII и XVIII веках кастелянами, трое — воеводами. Франциска Красинская (умерла в 1796) была женой принца Карла Саксонского, герцога курляндского, сына короля Августа III. Викентий Иванович Красинский получил в 1811 графский титул во Франции. Его сын — Сигизмунд Красинский.

Род Красинских был внесён в VI часть родословных книг Виленской, Волынской, Киевской, Ковенской, Минской и Подольской губерний.

Через Ядвигу Красинскую, взятую в жены Мацеем Радзивиллом, Красинские породнились с другим знаменитым литовским родом Радзивиллов. В качестве приданого за Ядвигу было передано имение в Зегже, а позднее в соседнем Ядвисине по заказу молодожёнов был построен один из родовых замков.

Известные представители

Примечания

Литература 
 
 
 

Графские роды
Шляхетские роды герба Слеповрон